Чемпионат Европы по боксу 1971 года прошёл в городе Мадрид (Испания) с 11 по 19 июня. Это был 19 чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA). На чемпионат приехали 194 боксёра, которые представляли 27 стран.

Медалисты

Итоги поединков

Минимальный вес (— 48 кг) 

Отборочный этап:
 Франко Уделла (Италия) по очкам Ральф Эванс (Уэльс)
 Дьёрдь Гедо (Венгрия) по очкам Валерий Стрельников (СССР)

Наилегчайший вес (— 51 кг)

Зачет по медалям

Ссылки 
 Итоги 
 ЕАЛБ
 Любительский бокс

Чемпионаты Европы по боксу
Международные спортивные соревнования в Мадриде
Июнь 1971 года
Спорт в Испании в 1971 году
Чемпионаты Европы в 1971 году
Международные соревнования по боксу в Испании
Чемпионаты Европы в Испании